Barichara kan syfta på:

Colombia 

 Barichara (kommun), Santander, 
 Barichara (ort), Santander,